

Als Països Catalans 
 Torre Blanca (Barcelona), torre a les Corts
 La Torre Blanca (Olèrdola), masia al municipi d'Olèrdola (Alt Penedès) 
 La Torre Blanca (Sant Cugat del Vallès), edifici del municipi de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) 
 Passeig de la Torre Blanca a Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
 Torre Blanca (Sant Joan les Fonts), edifici a la Garrotxa
 Torre Blanca (Sitges), casa al Garraf
 Torre Blanca, torre de la Ciutadella de Castellciutat, vegeu la Ciutadella (Castellciutat)#La torre blanca
 Torre Blanca (Súria), masia al Bages
 la Torre Blanca o Torre de la Casa Blanca, xalet al terme de Fogars de la Selva
 Molí de la Torre Blanca, casa molí a Sant Martí de Riucorb (Urgell)

A altres indrets 
 Torre Blanca (Cantàbria), muntanya més alta de Cantàbria
 Torre Blanca (Tessalònica), torre icònica de la ciutat grega de Tessalònica.